Bazilika je označení pro více druhů staveb:
 bazilika (architektura) – označení velkých veřejných staveb určitého typu
 bazilika (antika) – typ stavby sloužící ke komerčním a soudním účelům, např. Bazilika Aemilia
 bazilika (církevní architektura) – typ vícelodního kostela s převýšenou hlavní lodí s bazilikálními okny
 pseudobazilika – architektura obdobná bazilice, ale bez bazilikálních oken
 bazilika (titul) – titul udělený vybraným kostelům římskokatolické církve
 basilica maior (větší bazilika) – jedna ze čtyř bazilik v Římě nebo dvou v Assisi
 basilica minor (menší bazilika) – titul většího počtu kostelů

Externí odkazy